

Carriera 
Faceva parte della rosa del Torino del 1926-27, disputando tuttavia il solo primo match di campionato a Livorno (3 ottobre 1926), perso dai granata per 2-1, per fare quindi posto a Bosia.
Di lui le notizie arrivarono rapidamente a diradarsi.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Torino: 1926-1927

Note